Voievodatul Koszalin () poate referă la:
 voievodatul Koszalin (1950-1975) – o unitate administrativă a Poloniei între 1950–75
 voievodatul Koszalin (1975-1998) – o unitate administrativă a Poloniei între 1975–98
 voievodatul Pomerania Centrală – o unitate administrativă propusă a Poloniei, a cărei reședințe se află în Koszalin și Słupsk